Budowanie świadomości marki
 Personal branding
 Employer Branding